Le terme sar désigne plusieurs espèces de poissons de bonne qualité gustative. En France, il fait référence, en premier lieu, au sar commun (Diplodus sargus). Les genres Diplodus et Polyamblyodon sont exclusivement constitués de sars.

Taille 

Il existe différentes espèces de sars. Les plus petits sont les sparaillons, aussi appelés pataclets, leur taille maximale s'élève à . Les plus gros sont les sars tambours, pouvant atteindre plusieurs kilos, les spécimens de tailles records deviennent de plus en plus rares. Pour ce qui est du sar commun, le Diplodus sargus présent en Méditerranée ne dépasse que très rarement les . Un spécimen de  est un sar de belle taille, un spécimen dépassant le kilo est une belle prise. Sur la côte atlantique, le diplodus sargus sargus atteint quant à lui des tailles plus honorables. Les plus gros sars pouvant atteindre 4 kilos, des prises de 1 à  sont fréquentes.

Alimentation 
Le sar se nourrit essentiellement de coquillages, crustacés, mollusques, vers et poissons. Crabe, crevette, oursin et moule constituent l'essentiel de son régime alimentaire. C'est un poisson qui est à l'aise dans l'écume, il se tient donc à proximité des roches et profite du brassage incessant pour se saisir des coquillages et crustacés décrochés des parois rocheuses. De même sur les plages et bancs de sable, le sar s'active au cours des coups de mer et profite de la houle qui remue le fond pour se nourrir.

Comportement 
Le sar est un poisson relativement curieux. Cependant, son approche dans les petits fonds reste délicate. Le sar est un poisson que l'on retrouve en pleine eau, à proximité du fond. Les individus de petites tailles vivent en bancs, tandis que les gros sars préfèrent nager seuls ou en petits groupes. Les sars occupent des failles rocheuses appelées « ragues » et c'est lorsqu'ils sont à trou qu'ils sont les plus vulnérables pour les chasseurs sous-marins.

Liste des sars
 Sar à deux bandes - Acanthopagrus bifasciatus 
 Sar à grosses lèvres - Diplodus cervinus
 Sar à museau pointu - Diplodus puntazzo 
 Sar à tête noire - Diplodus vulgaris
 Sar à tête noire du Cap Vert - Diplodus prayensis 
 Sar argenté - Diplodus argenteus
 Sar austral - Rhabdosargus globiceps 
 Sar commun - Diplodus sargus
 Sar commun de l'Atlantique - Diplodus sargus cadenati
 Sar commun de Méditerranée - Diplodus sargus sargus
 Sar commun du Cap - Diplodus capensis 
 Sar commun du Cap Vert - Diplodus sargus
 Sar commun du Maroc - Diplodus sargus
 Sar cotonnier - Diplodus holbrookii
 Sar couteau - Polyamblyodon gibbosum
 Sar de la Mer Rouge - Diplodus noct
 Sar germain du Natal - Polyamblyodon germanum
 Sar haffara - Rhabdosargus haffara
 Sar lune - Diplodus sargus
 Sar noir du Cap Vert - Diplodus fasciatus
 Sar rayé - Diplodus sargus
 Sar salème - Lagodon rhomboides
 Sar tambour - Diplodus cervinus
 Sar tambour du Cap Vert - Diplodus fasciatus

Articles connexes
 Les autres espèces de Sparidés
 Diplodus
 Polyamblyodon

Liens externes
 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu